Съдебна палата може да се отнася за:
 Съдебна палата, вид административна сграда, както и за конкретни сгради от този вид:
 Съдебна палата (Антверпен), Белгия
 Съдебна палата (Бургас), България
 Съдебна палата (София), България
 Съдебна палата (Финикс), САЩ
 Народна съдебна палата, съдебно учреждение в Германия през 1934-1945 г.